Le nom de Berliet peut être :
 le nom de l'entreprise industrielle de fabrication de véhicules automobiles Berliet ;
 un nom de famille, porté par :
 Jean-François Berliet, mort le , évêque catholique, archevêque de Tarentaise ;
 les personnalités de la famille Berliet issue de la descendance de Marius Berliet (1866 - 1949), constructeur automobile ;
 un nom de lieu : 
 Berliet-et-environs, un quartier de la ville française de Saint-Priest dans le département du Rhône.